Il singolare del torneo di tennis South Orange Open 1977, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Guillermo Vilas che ha battuto in finale Roscoe Tanner 6-4, 6-1.

Teste di serie 
 Guillermo Vilas (campione)
 Roscoe Tanner (finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

South Orange Open 1977